Iseran hat folgende Bedeutungen:

 ein französischer Alpenpass, siehe Col de l’Iseran
 eine deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin, siehe Uta Ullmann-Iseran